Knude har flere betydninger:
 Knob eller knude - reb- eller snor-knude.
 Knude (graf)
 Knude (fisk) - Lota lota, en ferskvandsfisk i torskekvabbefamilien.